Municipio de Palestine puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes en Estados Unidos:

Municipio de Palestine, en el Estado de Arkansas;
Municipio de Palestine, en el Estado de Illinois;
Municipio de Palestine, en el Estado de Iowa;
Municipio de Palestine, en el Estado de Kansas;
Municipio de Palestine, en el Estado de Misuri.